Il doppio del torneo di tennis Proximus Diamond Games 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrici Cara Black e Els Callens che hanno battuto in finale Anabel Medina Garrigues e Dinara Safina 3–6, 6–4, 6–4.

Teste di serie 

 Cara Black /  Els Callens (finale)
 Anabel Medina Garrigues /  Dinara Safina (campionesse)

 Caroline Dhenin /  Gabriela Navrátilová (semifinali)
 Jelena Kostanić /  Claudine Schaul (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Proximus Diamond Games 2005